Le nom Grand Forks peut désigner :
Grand Forks (Dakota du Nord)
le comté de Grand Forks
Grand Forks (Colombie-Britannique)